Puchar Króla Tajlandii 1978 – jedenasta edycja Pucharu Króla Tajlandii, odbyła się w 1978 roku w Bangkoku. W finale zwyciężyła reprezentacja Malezji,  sięgając czwarty raz po mistrzowski tytuł. Podobnie jak dwa lata wcześniej, z uwagi na małą liczbę uczestników, gospodarze wystawili do rywalizacji aż dwa zespoły.

Uczestnicy 
 
 
 
 
  Tajlandia A
  Tajlandia B

Faza Grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

MISTRZ SEZONU 1978:

Malezja
CZWARTY TYTUŁ

Bibliografia 
 King's Cup 1978 (Bangkok, Thailand), rsssf.com, [dostęp: 27 listopada 2017].
 , eloratings.net, [dostęp: 27 listopada 2017].

 
1978 w piłce nożnej
Sport w Bangkoku
Tajlandia w XX wieku
1978 w Azji